Horns steht für

 Horns (Kreis Tondern) in der Kirchspielsgemeinde Ravsted Sogn, war eine Gemeinde im 1889 gebildeten und 1920 an Dänemark abgetretenen Amtsbezirk Rapstedt des Kreises Tondern
 Horns (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Horns (deutsch: Teufelszeug), englischer Roman von Joe Hill, 2010 
 Horns (Film), Horror-Drama und eine Literaturverfilmung aus dem Jahr 2013 mit Daniel Radcliffe